TX může znamenat:

TX 
 zkratka státu Texas v USA
 v telekomunikacích označení pro vysílání signálu () nebo vysílač ()